W Polsce
 Mieszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Mieszków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Mieszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin
 Mieszków – dawna gromada

Zobacz też 
 Mieszkowo